Příjmení Hammond nosí více významných osobností:

 Albert Hammond (* 1944) – anglický zpěvák, kytarista a hudební producent
 George Hammond – fiktivní postava ve sci-fi seriálu Stargate SG-1
 Jeffrey Hammond (* 1946) – britský baskytarista rockové skupiny Jethro Tull
 John Hammond – více osob
 Kathy Hammondová (* 1951) – americká atletka
 Lloyd Blaine Hammond (* 1952) – vojenský pilot a americký kosmonaut
 Paul Hammond (1952–1992) – britský rockový bubeník a hudební skladatel
 Philip Hammond (* 1955) – britský manažer a politik
 Richard Hammond (* 1969) – britský televizní moderátor

Externí odkazy